South Boston (Boston), een wijk in Boston (Massachusetts)
South Boston (Virginia), een plaats in Virginia